Wanze is een plaats en gemeente in het arrondissement Hoei, provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 13.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

Sinds 1977 behoort ook het gehucht Longpré dat door Couthuin werd afgestaan tot de gemeente Wanze. In Bas-Oha ligt verder nog het gehucht Lamalle en in Vinalmont ligt nog het gehucht Wanzoul.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (5,24%) / 1988: PC (2,6%), USD (5,8%) / 2018: Parti Populaire (6,15%)De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Wielrennen
Op dinsdag 9 mei 2006 was Wanze de startplaats van de derde etappe van de Ronde van Italië 2006. Op 6 juli 2010 vertrok in Wanze de derde rit in lijn van de Tour de France 2010 naar Arenberg.

Bezienswaardigheden 
In de gemeente bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden:
 Kasteel van Moha
 Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkranskerk te Moha

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Wanze

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)